

Geografia

Austria 
 Ehrenhausen an der Weinstraße – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz

Niemcy 
 Ehrenhausen – dzielnica gminy Windeck, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg